Ploc ist der Familienname folgender Personen:

 Pavel Ploc (Biathlet) (* 1963), tschechoslowakischer Biathlet
 Pavel Ploc (* 1964), tschechischer Skispringer
 Stefan Ploc (1914–2003), österreichischer Fußballspieler